De naam Lee is gebruikt voor diverse tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan.

Atlantische Oceaan:
Tropische storm Lee (2005)
Tropische storm Lee (2011)

Westelijke Grote Oceaan:
Tyfoon Lee (1981) (T8129, 29W, Dinang)
Tropische storm Lee (1985) (T8509, 09W, Huling)
Tropische storm Lee (1988) (T8822, 18W, Ningning)

Op het zuidelijke halfrond in de Australische regio:
Tropische cycloon Lee-Ariel (2007)